Geyerhof ist der Name folgender Orte:

 Geyerhof (Hohenfels), Ortsteil von Hohenfels (bei Stockach), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Geyerhof (Gemeinde Payerbach), Ortschaft der Gemeinde Payerbach, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich